Princeps, vient du terme princeps senatus (littéralement « premier du Sénat »), est un titre porté par les empereurs romains sous le principat.
 Principes, soldats d’une légion romaine.
 Édition princeps d’un ouvrage.
 Étude princeps, étude scientifique qui sert de référence, notamment dans le cadre d'une recherche médicale.
 Médicament princeps, produit pharmaceutique initialement commercialisé sous une marque commerciale, éventuellement produit et vendu ensuite sous sa dénomination commune internationale (DCI. À savoir le nom chimique de la substance) ou sous un nouveau nom commercial.
 Princeps, un sous-genre de lépidoptères.